Der Canal des Vosges (deutsch: Vogesen-Kanal) ist ein französischer Schifffahrtskanal, der in den Regionen Grand Est und Bourgogne-Franche-Comté verläuft.
Bis zum Jahr 2003 wurden der Canal des Vosges und der Canal de la Meuse zusammen als Canal de l’Est bezeichnet.

Geographie 
Der Canal des Vosges ist Teil eines Binnenwasserweges, der Belgien sowie den Nordosten Frankreichs unter Einbeziehung weiterer Schifffahrtswege mit dem Mittelmeer verbindet. Es sind dies:
 Canal de la Meuse
 Canal de la Marne au Rhin
 Mosel
 Canal des Vosges
 Saône
 Rhone

Verlauf und technische Infrastruktur 
Er besteht aus folgenden Teilabschnitten:
 Nordabschnitt:
Dieser Abschnitt ist ein Kanal vom Typus Seitenkanal. Er beginnt am östlichen Ende des Hafenbeckens von Neuves-Maisons, am westlichen Ende liegt die Staustufe Neuves-Maisons. Bereits zwei Kilometer weiter mündet der Verbindungskanal nach Nancy, zum Canal de la Marne au Rhin. Der Canal des Vosges aber führt parallel zur Mosel südwärts.
 Südabschnitt:
Dieser Abschnitt ist ein Kanal vom Typus Wasserscheidenkanal. Nach der Abzweigung des Stichkanals nach Épinal beginnt die Schleusentreppe von Golbey. Sie führt vom Tal der Mosel hinauf zur Scheitelhaltung, deren Wasserversorgung das Reservoir von Bouzey gewährleistet. Weiter geht es durch die Vôge im Tal des Flüsschens Côney bis nach Corre, wo der Kanal in den Oberlauf der Saône mündet.

Der Canal des Vosges ist insgesamt 124 Kilometer lang und verfügt über 93 Schleusen. Der Kanal ist zur Gänze ein künstlicher Wasserweg und benutzt nicht die parallel verlaufenden Flüsse im Mosel- und Côney-Tal. Die Abmessung der Schleusen entspricht dem Freycinet-Maß, daher kann die Strecke nur von Pénichen oder Sportbooten benutzt werden.
Details über den Verlauf können dem Anhang (Schleusenfolge) entnommen werden. Im Dorf Selles überquert die letzte erhaltene Drehbrücke, 1881 erbaut, den Kanal. Sie steht unter Denkmalschutz.

Koordinaten 
 Ausgangspunkt des Kanals: 
 Abzweig des Stichkanals nach Épinal: 
 Endpunkt des Kanals:

Durchquerte Départements 
 Meurthe-et-Moselle
 Vosges
 Haute-Saône

Orte am Kanal 
 Neuves-Maisons
 Charmes
 Thaon-les-Vosges
 Golbey
 Épinal (über Stichkanal)
 Bains-les-Bains
 Fontenoy-le-Château
 Corre

Stichkanal nach Épinal 

Zwischen den Schleusen 15M und 14M zweigt der Stichkanal nach Épinal (frz. Embranchement d’Épinal) ab. Er ist knapp fünf Kilometer lang, von denen heute noch etwa drei Kilometer befahren werden können. Nach seiner Abzweigung überquert er die Mosel mit einer Kanalbrücke und windet sich in engen Kurven zwischen einer steilen Waldkulisse und dem Flussbett der Mosel bis nach Épinal, wo die Befahrbarkeit in einem geräumigen Hafenbecken für kleinere Frachtschiffe und Freizeitboote endet. Der nicht mehr befahrbare Abschnitt quert hier die Mosel auf gleichem Niveau, verläuft weiter durch die Altstadt und erreicht neuerlich die Mosel, deren Flussschleife er abgeschnitten hat. Hier endet baulich der Kanal. Für die Schifffahrt ist dieser Abschnitt aber nicht mehr relevant.

Geschichte 
Tacitus beschreibt in den Annalen, dass der Legat Lucius Vetus bereits im Jahr 55 plante, Saône (Arar) und Mosel (Mosella) durch einen Kanal zu verbinden, um den Warenverkehr zwischen Mittelmeer und Rheinland zu verbessern. Das Projekt wurde durch politische Intrigen des Legats von Belgica, Aelius Gracilis, hintertrieben.

Im 17. Jahrhundert stellte der berühmte Festungsbauer Vauban ein Projekt vor, welches die Flüsse Ostfrankreichs mit dem Süden verbinden sollte. Der Canal des Vosges verdankt seine Entstehung der Niederlage der Franzosen im Deutsch-Französischen Krieg von 1870 bis 1871. Er wurde in den Jahren 1874 bis 1882 erbaut, um im Westen der als Kriegsfolge abgetretenen Gebiete eine Nord-Süd-Verbindung auf dem Wasser für die Industriegebiete um Nancy und Toul zu schaffen. 1884 wurde der Kanal für die Schifffahrt freigegeben. Der Kanal folgt exakt dem Verlauf, den Vauban vorgesehen hatte.

Bis zum Jahre 2003 wurde der Kanal mit dem Namen Canal de l’Est (branche Sud) bezeichnet, danach wurde er in Canal des Vosges umbenannt.

Wirtschaftliche Bedeutung 
Die Frachtschifffahrt hat nach und nach ihre Bedeutung verloren. Der Wassertourismus mit Sport- und Hausbooten ist jedoch im Ansteigen begriffen.

Schleusenfolge am Canal des Vosges 
Im Folgenden wird der Verlauf des Kanals über seine Schleusen dargestellt, beginnend an seinem nördlichen Ende. Dabei wird der Name der Schleuse angegeben, gefolgt von der Anzahl der Staustufen bei dieser Schleuse und der zu überwindenden Höhe (positiv=aufwärts, negativ=abwärts). Schleusen, die über keine Bezeichnung verfügen, werden mit ihrer Nummer und einem Buchstaben bezeichnet (M=Mosel-seitig, S=Saône-seitig). Es folgt die Lage der Schleuse in Bezug auf den Kilometerpunkt des Wasserweges. Die Schleusen sind fast alle automatisiert und werden mit einer Fernbedienung angewählt. Es gibt auch noch Schleusen, die von einem Schleusenwärter händisch bedient werden (z. B. Schleusen Barbonfoing bis 8S). Ein Umbau in automatisierte Schleusen ist ab 2010 erfolgt. Die Maße betragen durchgängig  38,50 m × 5,10 m Tiefe: 1,80 m Freie Höhe: 3,40 m.

Weblinks 

 Informationen zum Kanal im Projekt Babel (französisch)
 Tourismus am Kanal

Literatur 
 Angelika Maschke, Harald Böckl: Canal de la Meuse und Canal des Vosges - Mit dem Hausboot unterwegs. 1. Auflage. Edition Hausboot Böckl - Eigenverlag, 2007, ISBN 978-3-901309-19-9.
 David Edwards-May: Binnengewässer Frankreichs. 5. Auflage. Verlag Edition Maritim, Hamburg 1997, ISBN 3-922117-61-9.
 Navicarte Guide de navigation fluvial - n° 9. Edition Grafocarte, 1996, ISBN 2-7416-0050-3.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der schiffbaren Flüsse und Kanäle in Frankreich

Vosges
Vosges
Verkehrsbauwerk in Lothringen
Vosges
KVosges
KVosges
Erbaut in den 1880er Jahren
Verkehrsbauwerk in Europa
Binnenschifffahrt (Frankreich)